İpek Soylu e Jil Teichmann erano le campionesse in carica del torneo di doppio ragazze, ma entrambe non hanno preso parte al torneo.

Viktória Kužmová e Aleksandra Pospelova hanno conquistato il titolo battendo in finale Anna Kalinskaya e Anastasia Potapova con il punteggio di 7-5, 6-2.

Teste di serie

  Charlotte Robillard-Millette /  Katie Swan (primo turno, ritirate)
  Dalma Gálfi /  Fanny Stollár (primo turno)
  Vera Lapko /  Tereza Mihalikova (secondo turno)
  Anna Blinkova /  Olesya Pervushina(quarti di finale)

  Francesca Di Lorenzo /  Luisa Stefani (semifinale)
  Michaela Gordon /  Claire Liu (primo turno, ritirate)
  Chihiro Muramatsu /  Zheng Wushuang (primo turno)
  Usue Maitane Arconada /  Maia Lumsden (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Parte bassa

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

US Open 2015